Аба́шева:

 Абашева — река в Кемеровской области.

 Персоналии
 Абашева, Вера Павловна (род. 1956) — балерина Свердловского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР.
 Абашева, Диана Владимировна (род. 1950) — советский и российский историк, исследователь и фольклорист.
 Абашева, Лариса Леонидовна (род. 1979) — руководитель частного театра «Шарманка» (Екатеринбург), актриса, режиссёр.
 Абашева, Марина Петровна (род. 1960) — российский литературовед, профессор Пермского педагогического университета.

См. также 
 Абашев (значения)